Brewster kan syfta på:

Personer
Benjamin H. Brewster (1816–1888), politiker
Brewster H. Shaw (född 1945), astronaut
Brewster Kahle (född 1960), datavetare
Daniel Brewster (1923–2007), politiker
David Brewster (1781–1868), fysiker
Harold Brewster (1903–1994), landhockeyspelare
Jordana Brewster (född 1980), skådespelare
Kingman Brewster (1919–1988), diplomat
Owen Brewster (1888–1961), politiker
Paget Brewster (född 1969), skådespelare
Tom Brewster (född 1974), curlingspelare
William Brewster (1560–1644), predikant
William Brewster (ornitolog) (1851–1919)

Geografi

USA

 Brewster, Massachusetts, Barnstable County, 
 Brewster, Minnesota, Nobles County, 
 Brewster, New York, Putnam County, 
 Brewster, Ohio, Stark County, 
 Brewster, Kansas, ort, Thomas County, 
 Brewster, Washington, Okanogan County,

Se även
 Mount Brewster – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar